

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Stążki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Świekatowo 
 Stążki – część wsi Głusino w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Kartuzy
 Stążki – osada w woj. pomorskim, w pow. sztumskim, w gminie Mikołajki Pomorskie